Cherub puede referirse a:
Una criatura teriomorfe de las religiones antiguas del próximo oriente:
Querubín
Kirubi
Cherub Rock, canción y sencillo de The Smashing Pumpkins.
Bristol Cherub, motor de aviación británico, de Bristol Aeroplane.
Cherub (embarcación), un tipo de embarcación a vela -:en:Cherub (dinghy)-
 Cherub (dúo musical)